Барио ла Хоја има више значења:

 Барио ла Хоја (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Хоја (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Хоја (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику